Sigeferth est un nom vieil-anglais composé des éléments  « victoire » et  « paix ».

 Sigeferth est évêque de Selsey de 733 à une date inconnue entre 747 et 765.
 Sigeferth est évêque de Lindsey aux alentours de l'an 1000.
 Sigeferth est un thegn du Danelaw mort en 1015.

Anthroponyme anglo-saxon